|}

Die Linie 1 („Rote Linie“) der Metro Delhi ist die erste Linie, die in Delhi gebaut wurde. Die Strecke hat 29 Stationen und verläuft von Rithala im Norden von Delhi über Dilshad Garden im Osten Delhis nach Shaheed Shtal in Ghaziabad (Uttar Pradesh) über eine Distanz von 34,7 Kilometern.  Die gesamte Linie verläuft als Hochbahn.

Geschichte 
Die Linie 1 ist die erste Strecke der Metro Delhi. Der erste Abschnitt von Tis Hazari nach Shahdara wurde am 25. Dezember 2002 eröffnet. Die weiteren Abschnitte der Phase I bis nach Rithala wurden bis zum April 2004 in Betrieb genommen. Die ersten drei Linien bilden ein Kreuz mit zwei Achsen in ost-westlicher Richtung, die die Basis des Streckennetzes bilden. In Phase II erfolgte im Jahr 2008 die Verlängerung der Linie Richtung Osten  nach Dishad Garden bis zur Bundesstaatsgrenze nach Uttar Pradesh.

Verlängerungen Phase III 

Zurzeit ist eine Verlängerung um 9,5 Kilometer in Richtung Osten im Bau. Die Strecke wird von der Station Dilshad Garden bis zum New Bus Stand Adda in Ghaziabad im Bundesstaat Haryana verlängert. Die Bauarbeiten, die Teil der Phase III-Projektes sind, begannen im Jahr 2015 und sollen bis Ende 2018 vollendet sein. Im März 2018 wurden die letzten Flurstücke für die Metrostationen erworben, um die benötigten Einrichtungen für Fluchtwege zu errichten. Die Eröffnung dieses Teilstücks sollte bis Ende 2018 erfolgen, da von den zugesagten Geldern der Stadtentwicklungsbehörde von Ghaziabad in Höhe von 14,84 Mrd. INR erst 8,1 Mrd. INR freigegeben wurden. Am 27. August begannen die Testläufe auf dem neuen Abschnitt zwischen Dilshad Garden und New Bus Adda für Geschwindigkeits- und Bremstests sowie Signaltests und Test des automatischen Betriebs. Diese sind für die Erteilung der Betriebsgenehmigung notwendig. Die Inbetriebnahme des verlängerten Abschnitts erfolgte formal am 8. März 2019 zusammen mit der Verlängerung der Linie 4 in Noida durch Premierminister Modi. Gleichzeitig wurden zwei Stationen durch das Bezirksmagistrat in Ghaziabad umbenannt: Die Endstation New Bus Adda in Shaheed Shtal sowie die Station Mohan Nagar nach dem gefallenen Offizier Major Mohit Sharma, der bei einer terroristischen Attacke am 21. März 2009  in Jammu und Kaschmir ums Leben gekommen ist. Major Mohit Sharma wurde posthum die Ashoka Chakra verliehen, die höchste militärische Ehrenauszeichnung in Friedenszeiten.

Stationen

Depot 
Das Depot dieser Linie mit Abstellhallen, Werkstätten und der Waschanlage befindet sich nördlich der Station Shastri Park am Ufer der Yamuna im Nord-Osten von Delhi. Es kann sowohl von Osten als auch von Westen angefahren werden. Darüber hinaus befindet sich auf dem Gelände ein Trainingscenter der DMRC.

Phase IV: Richtung Narela 
Als Teil des Phase-IV-Projektes der Metro Delhi soll die Linie bis nach Narela (21,73 km) verlängert werden. Dabei sehen die Planungen vor, die Bahnsteige auf die Länge von neun Wagen auszurichten. Dies würde gleichzeitig bedeuten, dass die Linienerweiterung nicht direkt an die vorhandene Strecke anschließt, sondern als eigenständige Linie konstruiert ist. Folgende Stationen sind geplant: Rohini Sector 26, Rohini Sector 31, Rohini Sector 32, Rohini Sector 36, Rohini Sector 37, Barwala, Put Khurd, Bawana Industrial Area – 1, Bawana Industrial Area – 2, Bawana, Bawana JJ Colony, Sanpath, New Sanath Colony, Anaj Mandi und Narela.

Im April 2018 gibt es eine Diskussion, ob die Verlängerung wirtschaftlich ist und verwirklicht werden kann. Die Regierung von Delhi bezweifelt das, da die Strecke über weite Strecke entlang von Gebieten mit geringer Bevölkerungsdichte verläuft, und entzieht dem Projekt daher die Zustimmung. Ob die Verlängerung der Metrostrecke ausgeführt wird, ist deshalb fraglich. Darüber hinaus steht die Strecke auch in Konkurrenz zur geplanten RRTS-Strecke von Delhi nach Panipat mit Zwischenhalt in Narela. Die RRTS-Linie würde Narela über eine deutlich kürzere Strecke entlang der bestehenden Eisenbahnstrecke nach Sonipat anbinden, die in einigen Kilometern Abstand parallel zur NH-44 verläuft. Das RRTS-Projekt hat für das Jahr 2018 auch finanzielle Mittel der Unionsregierung bewilligt bekommen, so dass ein Projektfortschritt zu erwarten ist.

Nachdem im Dezember 2018 die Regierung von Delhi alle Projekte im Rahmen der Phase IV genehmigt und dies aber gleichzeitig an eine 50:50-Kostenaufteilung mit der Unionsregierung geknüpft hatte, hat die Indische Zentralregierung im März 2019 nun nur drei Streckenerweiterungen genehmigt, bei der die Verlängerung der Linie 1 nicht mehr enthalten ist.

Einzelnachweise 

U-Bahn-Strecke
Metro Delhi